Cajamarca, cidade do Peru
 Cajamarca (região)
 Cajamarca (província)
 Cajamarca (distrito)
 Massacre de Cajamarca, evento que culminou com a captura de Atahualpa
 Nueva Cajamarca (distrito), na região de San Martín (Peru)

Ver também
 Cajamarquilla (distrito), em Ancash

Desambiguações de topônimos